La Cocarde salie est une chanson révolutionnaire datant d'.

Paroles

Tandis que tous les gens de bien
Craignaient pour la patrie,
Les gardes du roi-citoyen
Célébraient une orgie,
Et puisant au milieu des pots
Un crapuleux délire,
Exhalaient dans leurs chants brutaux
Le fiel de la satire.
Une voix s'élevant soudain
Crie : 

Tous ces convives forcenés
Se remettent à boire
Ornent leurs feutres galonnés
D'une cocarde noire.
Sans doute, aristocrate altier,
Tu veux porter d'avance
Le deuil de ceux qu'on doit frapper
Au jour de la vengeance!

Chanson de la Révolution française